Jaëll ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Jaëll (1832–1882), österreichischer Pianist und Komponist; Ehemann von Marie Jaëll
 Marie Jaëll (1846–1925), geborene Trautmann, französische Pianistin, Komponistin und Klavierpädagogin; Ehefrau von Alfred Jaëll